Кавказское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кавказское сельское поселение — входит в Прикубанский район Карачаево-Черкесии.
 Кавказское сельское поселение — входит в Кавказский район Краснодарского края.